

Astronomia 
 Cratere Lu Hsun – cratere sulla superficie di Mercurio
 Cratere Lu Zhi – cratere sulla superficie di Venere

Codici e sigle 
 LU – Latvijas Universitāte, università lettone
 LU - Legge Urbanistica 
 LU – Liberale Unie, partito politico olandese
 LU – London Underground, Metropolitana di Londra
 LU  –  codice ISO 3166-1 alpha-2 del Lussemburgo
 LU  –  codice ISO 3166-2:AL del distretto di Lushnjë (Albania)
 LU  –  codice ISO 3166-2:CH del Canton Lucerna (Svizzera)
 LU  –  codice ISO 3166-2:ES della provincia di Lugo (Spagna)
 LU  –  codice ISO 3166-2:IT della provincia di Lucca (Italia)
 LU  –  codice ISO 3166-2:PL del voivodato di Lublino (Polonia)
 LU  – targa automobilistica di Lucca (Italia)
 LU  – targa automobilistica di Ludwigshafen (Germania)
 LU  – targa automobilistica di Lublino (Polonia)
 Lu – simbolo chimico del lutezio
 lu – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua luba-katanga

Geografia 
 Cina
 Monte Lu – montagna nel distretto di Lushan (Jiangxi)
Lu –  antico Stato cinese durante il Periodo delle primavere e degli autunni.

 Italia
 Lu o Lu Monferrato – ex comune nella provincia di Alessandria (Piemonte)

Mitologia 
 Lú – nome in irlandese moderno della divinità celtica Lúg 
 Lu Xing – divinità della mitologia cinese

Musica 
 Lu – stile di musica popolare del Tibet
 Lu – canzone di Renato Zero (2013)

Onomastica 
 Lu – nome proprio di persona cinese femminile
 Lu – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone 
 Lu Ban (507 a.C.-440 a.C.) – ingegnere, filosofo, inventore, architetto, statista e stratega cinese
 Lü Changxin (1937-2022) – cestista e allenatore di pallacanestro cinese
 Lu Ji (261-303) – scrittore e poeta cinese
 Lu You (1125-1210) – poeta cinese
 Lu Haodong o Lu Chung-gui (1868-1895) – disegnatore e rivoluzionario cinese
 Lu Xun o Lu Hsun (1881-1936) – scrittore cinese
 Lisa Lu o Lu Pingxiang (1927) – attrice cinese
 Lu Wenfu (1927-2005) – scrittore cinese
 Lu Yue (1957) – direttore della fotografia e regista cinese
 Lu Jianren (1959) – calciatore cinese
  Jun Hong Lu (1959-2021) – educatore di pace cinese naturalizzato australiano
 Lu Jinqing (1962) – cestista cinese
 Edward Lu (1963) – astronauta e fisico statunitense
 Lu Lin (1969) – tennistavolista cinese
 Lu Chuan (1971) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico cinese
 Fanny Lú (1973) – cantante e attrice colombiana
 Lu Li (1976) – ginnasta cinese
 Lu Bofei (1979) – calciatore cinese
 Lu Feng (1981) – calciatore cinese
 Lu Jiang (1981) – calciatore cinese
 Lu Yen-Hsun (1983) – tennista taiwanese
 Marie Lu, pseudonimo di Xiwei Lu (1984) – scrittrice cinese naturalizzata statunitense
 Lu Xiaojun (1984) – sollevatore cinese
 Jessica Lu (1985) – attrice e modella statunitense
 Lu Yong (1986) – sollevatore cinese
 Teresa Lu (1987) – golfista taiwanese
 Lu Chunlong (1989) – ginnasta cinese
 Lu Jingjing (1989) – tennista cinese
 Lu Ying (1989) – nuotatrice cinese
 Lu Haojie (1990) – sollevatore cinese
 Lu Shanglei (1995) – scacchista cinese

Altro 
 LU – marca di biscotti della Lefèvre-Utile, poi Danone, oggi di Kraft
 .lu – dominio di primo livello del Lussemburgo
 Decomposizione LU – fattorizzazione di una matrice
 Lu – antico Stato cinese (X-III secolo a.C.)
 Lü – gruppo etnico della Cina e del Laos

Altri progetti

Pagine correlate 
 Lü – pagina di disambiguazione